Еле́на Ти́хонова:
 Тихонова, Елена Александровна (род. 1962) — советский и российский тренер по плаванию.
 Тихонова, Елена Борисовна (род. 1977) — российский и австрийский кинорежиссёр, сценаристка, кинооператор, виджей.